Лик (, Lykos, Lykos, Lycus „Вълк“) може да се отнася за:

 Лик, син на Посейдон и на плеядата Келено
 Лик, син на Прометей
 Лик, цар на Тива, брат на Никтей, баща на Лик
 Лик (син на Лик), тиран на Тива
 Лик (син на Пандион), син на Пандион
 Лик, син на Египт, женен за Agaue, дъщеря на Данай
 Лик, тракиец, убит от Кикн (син на Арес)
 Лик, цар на Либия, син на Арес

Вижте също 
 Ликия